TDR steht als Abkürzung für:

 Takt/Daten-Rückgewinnung, Verfahren aus der Nachrichtentechnik; siehe Taktrückgewinnung
 Telecommunications for Disaster Relief, Entwurf der Internationalen Fernmeldeunion für die Nutzung des öffentlichen Telefonnetzes bei der Katastrophenhilfe
 The Designers Republic, von 1986 bis 2009 tätige britische Grafikdesign-Agentur
 The Devil’s Rejects, US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2005
 Theodore Airport, Flughafen in Theodore, Queensland,  Australien nach dem IATA-Code 
 Three Dee Rigid, Modellhubschrauber von Henseleit Helicopters
 Time Domain Reflectometry, ein Verfahren zur Laufzeitmessung elektromagnetischer Wellen; siehe Zeitbereichsreflektometrie
 Tokyo Disney Resort, Freizeitkomplex und Ferienresort im japanischen Urayasu
 Total Drug Resistance, gegen alle bekannten Antibiotika resistenten Keime
 Track Decay Rate, Größe zur Beschreibung des Schwing- und Dämpfungsverhaltens von Schienen, aus deutsch Gleisabklingrate
 Trade Air, eine kroatische Fluggesellschaft, Sitz in Zagreb nach dem ICAO-Code
 Transfer of Development Rights, im US-amerikanischen Recht die Übertragung von Entwicklungsrechten
 Tropical Disease Research, weltweites Programm der WHO zur Erforschung der Tropenkrankheiten
 Yamaha TDR 125, Motorradmodell von Yamaha
 Tvornica Duhana Rovinj, ein kroatischer Zigarettenhersteller, Sitz in Rovinj

TDR